Лічк () — вірменські села:

 Лічк — у марзі (області) Ґегаркунік, Республіка Вірменія
 Лічк — у марзі Сюнік, Республіка Вірменія